Diese Liste beschreibt die Mannschaft und die Erfolge des Radsportteam UAE Team Emirates in der Saison 2021.

Siege

Mannschaft

Weblinks 
 Offizielle Website
 

Radsportteam 2021